The Elevator ist der Titel mehrerer Filme:
 Originaltitel des Films Fahrstuhl des Schreckens von Jerry Jameson aus dem Jahr 1974
 ein US-amerikanischer Film von Arthur Borman, Nigel Dick und Rafal Zielinski aus dem Jahr 1996, siehe The Elevator (1996)
 ein US-amerikanischer Kurzfilm von Heather Morris aus dem Jahr 2011, siehe The Elevator (2011)
 ein US-amerikanisch-italienischer Film von Massimo Coglitore aus dem Jahr 2013, siehe The Elevator: Three Minutes Can Change Your Life

siehe auch:
 Elevator